Le boulevard Notre-Dame peut désigner : 
 le boulevard Notre-Dame à Marseille ; 
 le boulevard Notre-Dame à Martigues.
